Prvenstvo NDH u nogometu (1941)
 Prvenstvo NDH u nogometu (1942)